Résistance, de Franse verzetsbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog
 The Resistance, een album uit 2009 van de Britse rockband Muse
 Resistance (single), een single uit 2010 van Muse
 Resistance (2003), een Nederlands-Amerikaanse film uit 2003
 Resistance (2011), een Britse film uit 2011
 Resistance (2020), een oorlogsfilm uit 2020
 Resistance (televisieserie), Ierse/Britse televisieserie uit 2019 
 Resistance (computerspelserie), een serie computerspellen ontwikkeld door Insomniac Games
 Resistance: Fall of Man, het eerste spel in de serie
 Resistance 2
 Resistance 3
 Star Wars Resistance